Paul Thompson může být:

 Paul Thompson (sinolog) (1931–2007) – britský sinolog
 Paul Thompson (historik) (* 1935) – britský historik
 Paul Thompson (hudebník) (* 1951) – britský hudebník
 Paul Thompson (basketbalista) (* 1961) – americký basketbalista
 Paul Thompson (atlet) (* 1981) – jamajský atlet